Omaha est le nom d'une tribu indienne qui a notamment inspiré le nom d'une ville du Nebraska.

Toponyme

Omaha, municipalité de l'Arkansas ;
 , secteur non constitué en municipalité de Géorgie ;
 Omaha , village de l'Illinois ;
 Omaha, ville du Nebraska ;
 Omaha, ville du Texas ;

Omaha Beach, nom donné à l'une des principales plages du débarquement allié en Normandie () ;

Omaha, ville de l' Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Hydronyme 

 Omaha, fleuve de l’Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Autre 
 Omaha, une variante de poker ouvert ;
 Omaha, un cheval de course américain.

Homonymie de toponyme